Bruins bezeichnet:
 ein US-amerikanisches Eishockeyfranchise, siehe Boston Bruins
 die Sportabteilung der University of California, siehe UCLA Bruins
 US-amerikanische Eishockeymannschaft in der American Hockey League, siehe Providence Bruins

Bruins ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Bruins (* 1963), niederländischer Politiker (VVD)
 Elton John Bruins (1927–2020), US-amerikanischer reformierter Theologe
 Evert Marie Bruins (1909–1990), niederländischer Mathematiker, Physiker und Mathematikhistoriker
 Hajo Bruins (* 1959), niederländischer Schauspieler
 Hendrik J. Bruins (* 1948), niederländischer Archäologe und Geograph, Prof. an der Ben-Gurion Universität
 Jan Bruins (1940–1997), niederländischer Motorradrennfahrer
 Luigi Bruins (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 Rika Bruins (* 1934), niederländische Schwimmerin
 Siert Bruins (1921–2015), niederländisch-deutscher Kollaborateur während der deutschen Besatzung der Niederlande im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Bruin